Михаи́л Ма́сленников:
 Масленников, Михаил Альбертович (род. 1957) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.
 Масленников, Михаил Иванович (1870—?) — депутат Государственной думы I созыва от Тверской губернии.
 Масленников, Михаил Михайлович (1901—1981) — советский учёный, профессор, доктор наук, лауреат Сталинской премии.